Sveti Dominik je lahko:
 Sveti Dominik, tudi Dominic de Guzmán, španski duhovnik in katoliški svetnik
 Sveti Dominik Savio, italijanski katoliški svetnik